Reitter kan som auktorsförkortning betyda:

 Edmund Reitter
 Johann Daniel von Reitter

Robotskapade auktorsförkortningar